Kongos (стилизовано как KONGOS) — южноафриканская рок-группа, состоящая из четырёх братьев: Джонни, Джесси, Дэниела и Дилана Конгос.

История группы 
Братья Конгос провели своё детство в ЮАР и в Великобритании, а в данный момент пишут музыку и записывают альбомы в Финиксе, США. Их отец,  — известный южноафриканский исполнитель, чьи альбомы расходились большими тиражами и занимали престижные места в чартах, а наиболее известен он своими хитами 1971 года «He’s Gonna Step on You Again» и «Tokoloshe Man». Братья с детства были окружены музыкой и звукозаписью, что и повлияло на их дальнейшую карьеру, в 2007 году они выпустили свой дебютный одноимённый альбом.

По состоянию на начало 2017 года группа выпустила 3 студийных альбома. После того, как в 2014 году песни группы начали набирать популярность в США, а сингл «Come with Me Now» стал использоваться в рекламных роликах, телешоу и фильмах, KONGOS подписали контракт с лейблом Epic Records и в конце января 2014 года их второй студийный альбом Lunatic был выпущен повторно.

Наиболее известная песня группы — «Come with Me Now». Она занимала 1 место в чарте Alternative Songs, 2 место в чарте Rock Songs, входила в топ-10 Canadian Hot 100. Клип на эту песню имеет более 100 миллионов просмотров на YouTube.

Состав группы 
 Дилан Конгос: бас-гитара, слайд-гитара, вокал, бэк-вокал
 Джесси Конгос: барабаны и ударные, вокал, бэк-вокал
 Дэниел Конгос: гитара, бэк-вокал
 Джонни Конгос: аккордеон, клавишные, бэк-вокал

Дискография

Студийные альбомы 
 KONGOS (2007)
 Lunatic (2014)
 Egomaniac (2016)
 1929: PART 1 (2019)
 1929 Pt. 2 (2019)
 1929 Pt. 3 (2022)

Синглы

Видеоклипы 
 I’m Only Joking (2011)
 Come with Me Now (2012)
 Escape (2012)
 Traveling On (2012)
 Hey I Don’t Know (2012)
 I Want to Know (2015)
 Take It From Me (2016)
 I Don’t Mind (2017)
 Everything Must Go (2018)

Примечания

Ссылки 
 

Рок-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Группы альтернативного рока